Кёртис Фостер (; род. , Карп, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время ассистент главного тренера клуба «Питерборо Питс», выступающего в хоккейной лиге Онтарио.

Игровая карьера

Достижения 

 Участник матча звёзд КХЛ: 2014

Статистика 
По состоянию на 28 декабря 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
  на официальном сайте КХЛ

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Питерборо Питс»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»